У списку наведено найяскравіші зорі, які можна спостерігати з Землі неозброєним оком. Вони впорядковані за видимою зоряною величиною. Для кратних зір наведено сумарну зоряну величину.

Примітки

Посилання 
 Список 300 найяскравіших зірок  (дані на основі першої версії каталога «Hipparcos» 1997 року)
  

Зорі
Списки зір